II Островные игры прошли на острове Гернси с 10 по 17 сентября. В них приняли участие 1049 спортсменов из 18 сборных.

Виды спорта 
Медали разыгрывались в 9 видах спорта:

 Атлетика
 Бадминтон
 Боулинг

 Велоспорт
 Волейбол
 Настольный теннис

 Плавание
 Стрельба
 Стрельба из лука

Участники и медали

Ссылки 
 Результаты по видам спорта всех Островных игр на islandgames.net

Островные игры